Liga Europejska w piłce siatkowej mężczyzn 2015 – 12. edycja turnieju rozgrywanego od 3 lipca do 14 sierpnia 2015 roku. Turniej wygrała reprezentacja Słowenii, która zakwalifikowała się do przyszłorocznej edycji Ligi Światowej, nie przegrywając żadnego meczu w rozgrywkach. Polacy ostatecznie zajęli trzecie miejsce.

System rozgrywek 
W fazie grupowej występuje 12 drużyn podzielonych na 2 grupy. W turnieju finałowym wystąpi reprezentacja Polski, która ma zapewniony start jako gospodarz, a także najlepsza ekipa z grupy A oraz dwie najlepsze reprezentacje z grupy B.

Uczestnicy

Rozgrywki

Faza grupowa

Grupa A 
 Tabela

 Wyniki 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Grupa B 
 Tabela

 Wyniki 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Faza finałowa 
  Wałbrzych, Aqua Zdrój

Półfinały 

|}

Mecz o trzecie miejsce 

|}

Finał 

|}

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Przypisy 

Liga Europejska w piłce siatkowej
2015 w piłce siatkowej
2015 w Europie